Aleksandr Gusev (košarkaš), ruski košarkaš
 Aleksandr Gusev (hokejaš), sovjetski hokejaš